Тард () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 95 км на схід від Ліможа, 37 км на схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 146,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тард на сайті французького Національного інституту географії
 Тард на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тард на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тард на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тард на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез